TX steht für:

 eine Sportwagenmarke des britischen Autoherstellers Technical Exponents Ltd. (1967–1975)
 Transplantation, medizinische Abkürzung
 unbeurteilbarer Primärtumor, siehe TNM-Klassifikation #T (Tumor)
 TX Group, Schweizer Mediengruppe
 TX Logistik, deutsches Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Chery Exeed TX, chinesisches Automobil
 Bermuda (ICAO-Code)
 Texas (postalische Abkürzung), US-amerikanischer Bundesstaat
 Air Caraïbes (IATA-Code), französische Fluggesellschaft

Tx steht für:
 Transmitter / Transmit, ein Sender oder das Senden von Signalen in der Telekommunikation
 Tx, das Übertragungssignal bei der seriellen Schnittstelle RS-232

TX als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Bulgarien: Oblast Dobritsch
 Lettland: Taxis, siehe Kfz-Kennzeichen (Lettland)
 Norwegen: Førde in der Provinz Vestland
 Österreich: Taxis in Wiener Neustadt (seit 2015)

TX